Подгруппа D группы I зоны Европа/Африка Кубка Федерации 2013 — одна из четырёх отборочных подгрупп высшей группы регионального турнира Кубка Федерации в евро-африканской зоне. Четыре команды играют однокруговой турнир выявляя претендента на повышение в классе.

Общий зачёт

Матчи

Словения — Люксембург

Нидерланды — Болгария

Словения — Нидерланды

Болгария — Люксембург

Словения — Болгария

Нидерланды — Люксембург

Ссылки 
 Официальный сайт 

Теннис
Теннис
Европа/Африка